Az olasz labdarúgó-bajnokság első osztályának 1974–1975-ös szezonja volt a Serie A hetvenharmadik idénye. A bajnok a Juventus lett. Ez volt a klub tizenhatodik címe.

Részt vevő csapatok

Végeredmény

A pontok alakulása fordulóról fordulóra

A bajnokcsapat

A góllövőlista élmezőnye 

A bajnokság során összesen 467 gól született. Ebből huszonnyolc volt az öngól, 45 született tizenegyesből, kettőt pedig a szövetség ítélt meg. A gólokat 130 különböző labdarúgó szerezte, mérkőzéseként átlag 1,94-ot.

Eredmények

Kereszttáblázat

Részletes versenynaptár

Lásd még 

 Serie B 1974-75
 Serie C 1974-75
 Serie D 1974-75
 Coppa Italia 1974-75

Kapcsolódó irodalom 

Carlo F. Chiesa: Il grande romanzo dello scudetto. Ventitreesima puntata: regno sabaudo tricolore, Calcio 2000 kiadó, 2004 február, 91-107. oldal
Calciatori 1974-75, Modena-Milano, Panini-L'Unità, 1994.
Fabrizio Melegari: Almanacco illustrato del calcio - La storia 1898-2004, Modena, Panini, 2004.
Fabrizio Melegari: Almanacco illustrato del calcio 2003, Modena, Panini, 2002.
La Stampa, 1974-es és 1975-ös évfolyamok

Megjegyzések

Fordítás
 
 

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1